La Serie C1 2006-2007 è stata la ventinovesima edizione del campionato di categoria.

Dopo le due stagioni sperimentali con una suddivisione diversa rispetto ai classici gironi si torna al criterio Nord-Sud.
Il Campionato si è disputato tra il 3 settembre 2006 e il 13 maggio 2007. Si è concluso con la vittoria del  nel girone A e del  nel girone B.

Stagione

Novità
A causa di problemi finanziari, la  e il  non si iscrivono al campionato. Aderendo al Lodo Petrucci si iscrivono in Serie C2. Anche il neo-retrocesso  non si iscrive al campionato e riparte dalla Serie C2 grazie al lodo Petrucci.

A completamento di organici vengono ripescate dalla Serie C1 la  e la , mentre dalla Serie C2 viene ripescata l'.

Girone A 
Il girone A viene vinto dal  che, per la prima volta, approda nel campionato cadetto dopo averlo perso la stagione precedente nella finale play-off contro il . I maremmani riuscirono a staccare il , trovando la promozione il 13 maggio 2007 nella gara dell'Euganeo contro il , vinta per 1-0 con gol di Carl Valeri. Ai play-off vittoria di un'altra toscana: il  in semifinale batte il  e trova in finale un  che tenta disperatamente la promozione in B, dopo averla persa l'anno prima con il . I nerazzurri si vedono sconfitti per 1-0 al Brianteo, ma una prova di orgoglio al ritorno impedisce ai brianzoli di conquistare la B dopo 6 anni: il Pisa vince 2-0 e torna in B dopo 13 anni di assenza.

Retrocessioni per il già condannato ,  e  (entrambe ai play-out contro  e ).

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie B 2007-2008.
 Qualificata ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie C2 2007-2008.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Squadra

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Sassuolo (17)
 Minor numero di sconfitte: Grosseto (4)
 Migliore attacco: Grosseto (46 gol fatti)
 Miglior difesa: Pisa (20 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Grosseto (+19)
 Maggior numero di pareggi: Cittadella, Lucchese e Monza (15)
 Minor numero di pareggi: Padova e Pro Sesto (8)
 Maggior numero di sconfitte: Pavia (18)
 Minor numero di vittorie: Pavia (5)
 Peggiore attacco: Pizzighettone e Pro Sesto (24 gol fatti)
 Peggior difesa: Pavia (54 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Pavia (-25)

Girone B 
Il girone B vede primeggiare il  che ritorna in serie B dopo 6 anni:decisiva la gara di Teramo del 6 maggio 2007, pareggiando in casa degli abruzzesi per 0-0. I play-off vengono vinti dall' che semifinale riuscirà a rimediare la brutta figura rimediata a Taranto dell'andata, vincendo al Partenio 1-0, in finale troverà il , dove perde l'andata in Puglia, ma al ritorno sconfigge i satanelli rossoneri con un secco 3-0 ai supplementari, tornando in B dopo solo un anno.

Retrocessioni per ,  e  (entrambe ai Play-Out contro  e ).

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie B 2007-2008.
 Qualificata ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie C2 2007-2008.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Note:
L'Avellino ha scontato 2 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Squadra

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Ravenna (21)
 Minor numero di sconfitte: Avellino e Cavese (6)
 Migliore attacco: Avellino (64 gol fatti)
 Miglior difesa: Foggia (25 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Avellino (+27)
 Maggior numero di pareggi: Juve Stabia (14)
 Minor numero di pareggi: Ancona, Giulianova e Ravenna (6)
 Maggior numero di sconfitte: Giulianova (26)
 Minor numero di vittorie: Giulianova (2)
 Peggiore attacco: Giulianova (18 gol fatti)
 Peggior difesa: Giulianova (60 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Giulianova (-42)
 Vittoria maggior differenza reti: Manfredonia (Manfredonia - Avellino 4-0)

Note 

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
2006